Acronyme pouvant désigner :
 l'ancien nom de l'actuelle Union des étudiants d’Europe
 l'École Supérieure des Ingénieurs de Beyrouth, de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth.